The Scratch – film del 1913 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Scratch – film del 2004 diretto da Brian Kaurich
 The Scratch – film del 2005 diretto da Scott Feinblatt
 The Scratch – film del 2009 diretto da Jorge Suarez